Lagoa — porção de água

Localidades no Brasil 
 Lagoa (Paraíba) — município da Mesorregião do Sertão Paraibano
 Lagoa (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da Zona Sul do município do Rio de Janeiro

Localidades em Portugal 
 Lagoa (Algarve) — cidade
 Lagoa (Açores) — cidade
 Lagoa (freguesia) — freguesia portuguesa em Faro
 Lagoa (Macedo de Cavaleiros) — freguesia 
 Lagoa (Vila Nova de Famalicão) — freguesia

Outros 
 Lagoa 66 — banda brasileira de rock onanista, liderada por Tadeu Patolla

Desambiguações de topônimos